Jamnitz ist der deutsche Name

 der mährischen Stadt Jemnice in Tschechien
 des gewüsteten schlesischen Dorfes Jamnitz in Polen, das ehemals die Gemeinde Jamnitz-Pattag bildete
 des böhmischen Dorfes Jamnitz bei Troppau, heute Jamnice in Tschechien

Siehe auch:
 Jamnitzer